Ла Гара има више значења:

 Ла Гара (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гара (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику